Montlaur (Aude)
 Montlaur (Aveyron)
 Montlaur (Alta Garona)
 Montlaur-en-Diois